Maria Magdalena, een Bijbels figuur uit het Nieuwe Testament
Mary Magdalene (film), een Amerikaans-Brits-Australische Bijbelse dramafilm uit 2018, geregisseerd door Garth Davis